Subbotniki beschreibt folgendes:
 Subbotniki (Religion), eine aus Russland stammende Religionsgemeinschaft
 Subbotniki (Belarus), ein Ort in Belarus

Siehe auch:
 Subbotnik, samstäglicher Arbeitseinsatz